Brigadeiro pode se referir a:

Brigadeiro: patente militar.
Brigadeiro (doce)
Estação Brigadeiro, do metrô de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, em São Paulo

Ver também

Desambiguação